Sappey est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marie Philibert Constant Sappey (1810-1896), anatomiste  français
 Victor Sappey sculpteur français (1801-1856)

Toponyme 

 Le Sappey, commune française du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Le Sappey-en-Chartreuse,  commune française du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme